

Sigle 
 Virtual Health Library – biblioteca digitale di argomento medico-sanitario
 von Hippel-Lindau – sindrome ereditaria che predispone allo sviluppo di tumori

Sport
 Vysšaja Chokkejnaja Liga (VHL), russo: Высшая хоккейная лига (ВХЛ) – lega di hockey su ghiaccio russa (la seconda per importanza dopo la Kontinental Hockey League)